Il microfono è vostro – programma radiofonico italiano
Il microfono è vostro –  film del 1951 diretto da Giuseppe Bennati